Малышевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Малышевка — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1970-е годы.
 Малышевка — село в Усть-Удинском районе Иркутской области.
 Малышевка — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
 Малышевка — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.

Украина 
 Малышевка — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Малышевка — село в Запорожском районе Запорожской области.

См. также 
 Малышевка (приток Енисея) — река в Восточной Сибири.
 Малышовка